Американка Серена Уильямс — победительница турнира.

Прошлогодняя победительница — австралийка Саманта Стосур — защищала свой титул, но уступила в четвертьфинале.

Общая информация 
Ольга Пучкова впервые за 19 турниров Большого шлема смогла пробиться в основную сетку одиночных соревнований данной серии.

Проиграв во втором раунде Лоре Робсон, Ким Клейстерс прервала свою серию из 22 выигранных матчей подряд в рамках данного турнира, начатую ещё на соревновании 2005 года.

Посев 

  Виктория Азаренко (Финал) 
  Агнешка Радваньская (Четвертый раунд)
  Мария Шарапова (Полуфинал)
 ' Серена Уильямс (Титул)
  Петра Квитова (Четвертый раунд)
  Анжелика Кербер (Четвертый раунд)
  Саманта Стосур (Четвертьфинал)
  Каролина Возняцки (Первый раунд)
  Ли На (Третий раунд)
  Сара Эррани (Полуфинал)
  Марион Бартоли (Четвертьфинал)
  Ана Иванович (Четвертьфинал)
  Доминика Цибулкова (Третий раунд)
  Мария Кириленко (Третий раунд)
  Луция Шафаржова (Третий раунд)
  Сабина Лисицки ''(Первый раунд)

<ol start=17>
  Анастасия Павлюченкова ''(Второй раунд)
  Юлия Гёргес ''(Первый раунд)
  Надежда Петрова ''(Четвертый раунд)
  Роберта Винчи ''(Четвертьфинал)
  Кристина Макхейл ''(Первый раунд)
  Франческа Скьявоне ''(Первый раунд)
  Ким Клейстерс ''(Второй раунд)
  Клара Закопалова ''(Первый раунд)
  Янина Викмайер ''(Второй раунд)
  Моника Никулеску ''(Первый раунд)
  Анабель Медина Гарригес ''(Первый раунд)
  Чжэн Цзе ''(Третий раунд)
  Тамира Пашек ''(Первый раунд)
  Елена Янкович ''(Третий раунд)
  Варвара Лепченко ''(Третий раунд)
  Пэн Шуай (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Оливия Роговска (Первый раунд)
  Мэлори Бурдетт (Третий раунд)
  Николь Гиббс (Первый раунд)
  Виктория Дюваль (Первый раунд)
  Джулия Коэн (Первый раунд)

<ol start=6>
  Бетани Маттек-Сандс ''(Первый раунд)
  Мелани Уден (Первый раунд)
<li>  Кристина Младенович (Третий раунд)
  Агнеш Савай (PR, Первый раунд)
<li>  Тимея Бачински (PR, Первый раунд)

Победители квалификационного отбора 

  Лара Арруабаррена-Весино (Второй раунд)
  Настасья Барнетт (Первый раунд)
  Эдина Галловиц-Холл (Второй раунд)
  Юлия Глушко (Первый раунд)
  Йоханна Конта (Второй раунд)
  Саманта Кроуфорд (Первый раунд)
  Алла Кудрявцева (Первый раунд)
  Татьяна Малек (Второй раунд)
  Кристина Плишкова (Второй раунд)

<ol start=10>
<li>  Ольга Пучкова (Третий раунд)
<li>  Анастасия Родионова (Второй раунд)
<li>  Магдалена Рыбарикова (Второй раунд)
<li>  Элина Свитолина (Первый раунд)
<li>  Штефани Фёгеле (Первый раунд)
<li>  Кирстен Флипкенс (Второй раунд)
<li>  Леся Цуренко (Первый раунд)
<li>  Элени Данилиду (LL, Первый раунд)

 Отказы от участия в турнире 

  Елена Балтача
  Вера Звонарёва (Вирусная инфекция)
  Кайя Канепи

<ol start=4>
<li> Светлана Кузнецова (Травма колена) 
<li> Флавия Пеннетта (Травма запястья) 
<li> Петра Цетковская

Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Ксения Первак (Первый раунд)
  Виржини Раззано (Первый раунд)

<ol start=3>
<li> Агнеш Савай ''(Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые